Artiuchowka, Artiuchiwka, Arciuchouka – nazwa toponimów w Rosji, na Ukrainie i Białorusi

Białoruś 
:
 Arciuchouka – wieś w obwodzie mohylewskim

Rosja 
:
 Artiuchowka – wieś w Baszkortostanie
 Artiuchowka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Ukraina 
:
 Artiuchiwka – wieś w obwodzie charkowskim
 Artiuchiwka – wieś w obwodzie sumskim

Strony ujednoznaczniające